Ziegelofen steht für:

 einen Brennofen für Ziegel, siehe Ziegelei

 Ziegelofen (Gemeinde Mogersdorf), Ortsteil der Gemeinde Mogersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Ziegelofen (Gemeinde Golling), Ort bei Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Ziegelofen (Gemeinde Fohnsdorf), Ortsteil der Gemeinde Fohnsdorf, Bezirk Murtal, Steiermark